La liste des gares du chemin de fer Nord-Sud du Viêt Nam recense les gares situées sur cette ligne.

Notes et références

Voir aussi 
 Chemin de fer Nord-Sud du Viêt Nam

Vietnam
Gares